Менифи има више значења:
 Округ Менифи (Кентаки)
 Менифи (Калифорнија)
 Менифи (Арканзас)